Dies (llatí: Dias, grec antic: Δίας) era un filòsof grec nascut a Efes que va viure al temps de Filip II de Macedònia. Pertanyia al grup dels acadèmics i era considerat més un sofista que un retòric.

Quan va veure l'animadversió del rei Felip cap a Grècia, va aconsellar-lo de dirigir les seves forces cap a Àsia i de demanar als grecs que l'acompanyesin. Diu que també el va aconsellar que els digués als grecs que era bo servir a un estranger per tal de conservar la llibertat a casa, segons diu Filòstrat d'Atenes.

Referències 

Sofistes
Filòsofs efesis
Filòsofs grecs de l'antiga Àsia Menor
Escriptors efesis
Escriptors grecs de l'antiga Àsia Menor